Bolenberg is een wijk in Belfeld, tegenwoordig een stadsdeel van de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg. 

De naam is waarschijnlijk afkomstig van een voormalig landgoed, Aen den Bollenbergh genaamd, dat vermoedelijk in de 17e eeuw werd gebouwd.
In 1726 werd dit landgoed middels een gerechtelijke overdracht door een familie Janssen te koop aangeboden, om de mater familias te kunnen onderhouden. In 1740 werd het nogmaals verkocht door de eigenaresse aan haar zwager. In deze verkoopakte komt naar voren, dat het goed onder andere drie Gelderse morgen groot was. Ook wordt duidelijk waar dit goed zich bevindt, namelijk onder Belfelt.

Tegenwoordig is het een moderne woonwijk met veelal relatief jonge huizen.

Externe link 
 Omschrijving Bolenberg op website over Belfeld

Wijk in Venlo